Maruo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Satoshi Maruo (* 1991), japanischer Leichtathlet
 Suehiro Maruo (* 1956), japanischer Mangaka, Illustrator und Maler